Jméno a příjmení Rudolf Dvořák má více nositelů:

 Rudolf Dvořák (1860–1920) – český orientalista, profesor a rektor UK, překladatel
 Rudolf Dvořák (historik) (1861–1919) – moravský historik
 Rudolf Dvořák (botanik) (1874–1945) – přírodovědec, geolog, botanik, pedagog, spisovatel
 Rudolf Dvořák (strojař) (* 1932) – vědecký pracovník, práce z oboru aerodynamiky a termomechaniky
 Rudolf Dvořák (veterinář) (* 1943) – veterinární profesor
 Rudolf Dvořák (fyzik) (* 1943) – fyzik, pedagog ČVUT
 Rudolf Bruner-Dvořák (1864–1921) – zakladatel české žurnalistické fotografie

Související články 
 Dvořák
 Rudolf